Pantabangan (grad), nekadašnji grad na Filipinima, danas potopljen ispod istoimenog jezera
 Pantabangan (jezero)